Dienstherr steht für:

 Dienstherr, eine moderne beamtenrechtliche Bezeichnung
 Dienstherr, eine ältere Bezeichnung für den hauswirtschaftlichen Arbeitgeber, siehe Dienstbote